Juraj Šižgorić, pjesnik
 Juraj Šižgorić, biskup